Маручак — река в России, протекает по Кемеровскому, Промышленновскому и Крапивинскому районам Кемеровской области.

Устье реки находится в 19 км по левому берегу реки Северная Уньга. Длина реки составляет 34 км.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Верхнеобскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Томь от города Новокузнецк до города Кемерово, речной подбассейн реки — Томь. Речной бассейн реки — (Верхняя) Обь до впадения Иртыша.

Примечания 

Притоки Северной Уньги
Реки Кемеровского района
Реки Промышленновского района
Реки Крапивинского района